Audra Lea Keener est une actrice américaine.

Biographie

Filmographie 
 2000 : Primary Suspect : Melissa
 2000 : L'Ombre de la séduction : Chanteuse
 2005 : Urban Legend 3 : Bloody Mary : Heather Thompson

Lien externe 

Actrice américaine
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)